YTE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cape Dorset (Nunavut) (Canada)